Кубок Англії з футболу 2022–2023 — 142-й розіграш найстарішого кубкового футбольного турніру у світі, Кубка виклику Футбольної Асоціації, також відомого як Кубок Англії. Титул захищає Ліверпуль.

Перший раунд 
На цій стадії турніру розпочинають грати клуби з Першої та Другої ліг.

 У дужках вказаний дивізіон, у якому виступає клуб у поточному сезоні. Якщо уточнення відсутнє, клуб з першого дивізіону системи футбольних ліг Англії — Прем'єр-ліги

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 листопада 2022

|}

 Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 листопада 2022

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 2022

|}

 Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 грудня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 грудня 2022

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 2023

|}

 Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 січня 2023

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 січня 2023

|}

 Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 лютого 2023

|}

П'ятий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 березня 2023

|}

Шостий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 березня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 березня 2023

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 квітня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 квітня 2023

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Англії на soccerway 

2022—2023
Англія
Англія
2022 в англійському спорті
2023 в англійському спорті